SAP Open 2006 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series z cyklu SAP Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2006 roku w San Jose na kortach twardych w hali o puli nagród 380 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006